Nom de quatre comtes de Borgonya:
 Otó de Hohenstaufen, I de Borgonya (1171-1200) (Otó de Hohenstaufen), fill de l'emperador Frederic Barba-roja, comte de Borgonya 1190-1200 
 Otó II de Borgonya (+ 1234) (Otó I d'Andechs i Merània, duc d'Andechs-Merània 1204-1231), comte de Borgonya per matrimoni amb Beatriu II de Borgonya 1208-1231
 Otó III de Borgonya (+ 1248) (Otó II d'Andechs), comte de Borgonya (1231-1248), duc de Merània o Andechs-Merània (1234-1248) 
 Otó IV de Borgonya, comte de Borgonya (1279-1295), comte titular de Borgonya (1295-1303) 
I d'un duc de Borgonya:
 Otó I de Borgonya, duc 956-965